Braden ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara J. Braden, amerikanische Pflegewissenschaftlerin, Mitentwicklerin der Braden-Skala
 Dallas Braden (* 1983), US-amerikanischer Baseballspieler
 Don Braden (* 1963), US-amerikanischer Tenorsaxophonist des Hardbop und Mainstream Jazz
 George C. Braden (1868–1942), US-amerikanischer Politiker
 Julius Braden (1829–1901), hessischer Kreisrat
 Kim Braden (* 1949), englische Schauspielerin
 Spruille Braden (1894–1978), US-amerikanischer Diplomat, Unternehmer, Lobbyist
 Tom Braden (1917–2009), US-amerikanischer Journalist und Geheimdienstagent
 Vic Braden († 2014), US-amerikanischer Tennisspieler -trainer und Sportkommentator

Braden ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Braden (Illinois)
 Braden (Oklahoma)
 Braden (Tennessee)
 Braden (West Virginia)
 Braden Castle (Florida)
 Braden Plan (Pennsylvania)

Siehe auch:

 Braden-Skala, ein Hilfsmittel zur Einschätzung der Dekubitusgefährdung in der Kranken- und Altenpflege
 Praden